Kennet  fait notamment référence à :

Toponyme

Kennet (district), un ancien district de gouvernement local, dans le Wiltshire, en Angleterre

Kennet, ancien village minier.

Hydronyme

Kennet, un affluent de la Tamise
 Canal Kennet et Avon, un canal dans le sud de l'Angleterre

Kennet, rivière de l’Île du Sud.

Patronyme 
Baron Kennet, un titre dans la pairie du Royaume-Uni
D. Mark Kennet, économiste américain
Josh Kennet, footballeur anglais 
Miriam Kennet, économiste

Autres 
Kennet Partners, une compagnie de private equity basée à Londres en Angleterre
 Kennet a été l'une des locomotives de la classe 3031 GWR de la Great Western Railway.

Voir aussi